Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za sezonu 1967./68. je osvojila momčad Dinama iz Pančeva, boljom razlikom pogodaka u odnosu na Nadu iz Splita koja je imala isti broj bodova.

 Ljestvica 

 Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009.'', Split, 2009.

1968